{{Сезон кубкового турнира
| название         = 
| время проведения = 20 июня — 25 августа 1998
| кол-во команд    = 60
| победитель       =  Валенсия
  Болонья
  Вердер
| кол-во игр       = 114
| кол-во голов     = 329
}}Кубок Интертото 1998''' — был 38-м розыгрышем Кубка Интертото и 4-м розыгрышем этого турнира под эгидой УЕФА. Три победителя финалов («Валенсия», «Вердер» и «Болонья») — получили путёвки в Кубок УЕФА. В этом сезоне впервые не игрался групповой раунд.

Первый раунд 
Первые матчи прошли 20—21 июня, ответные — 27—28 июня 1998 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 
Первые матчи прошли 4—5 июля, ответные — 11 июля 1998 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 
Первые матчи прошли 18 июля, ответные — 25 июля 1998 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи прошли 29 июля, ответные — 5 августа 1998 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы 
Первые матчи прошли 11 августа, ответные — 25 августа 1998 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА
 Результаты на RSSSF

Футбол в Европе в 1998 году